Манон Боллеграф і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Боллеграф, яка виступала в парі з Ніколь Арендт.

Арендт і Боллеграф виграли титул, перемігши у фіналі пару Вілтруд Пробст і Рене Сімпсон з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон-Джексон (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Вілтруд Пробст /  Рене Сімпсон (фінал)

Сітка

Посилання 
 1995 Gallery Furniture Championships Doubles Draw

Virginia Slims of Houston
Тур WTA 1995